L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 7 au  à Montréal sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Alexander Zverev remporte l'épreuve en simple, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Le sixième Masters 1000 de l'année offre la possibilité à Rafael Nadal de redevenir numéro 1 mondial. En effet, à la suite du forfait du leader actuel Andy Murray, l'Espagnol peut retrouver cette place, qu'il a quittée en , s'il atteint les 1/2 finales du tournoi. Roger Federer, vainqueur de l'Open d'Australie, des deux premiers Masters 1000 de la saison à Indian Wells et Miami et, plus récemment, de Wimbledon, apparaît néanmoins comme le plus sérieux prétendant au titre. Il doit toutefois compter avec plusieurs outsiders comme Milos Raonic et Kei Nishikori, ainsi que de la nouvelle génération emmenée par Alexander Zverev. Enfin, cette édition est également marquée par une série de forfaits, comme ceux d'Andy Murray, de Novak Djokovic ou de Stanislas Wawrinka, qui n'ont pas gagné un seul tournoi d'envergure cette saison.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, leaders de la discipline en début de saison, ont perdu du terrain à la suite de leurs défaites prématurées à Roland-Garros et Wimbledon, dont ils étaient les tenants du titre. Les deux équipes qui se sont révélées cette saison et qui semblent en pôle position sont Łukasz Kubot et Marcelo Melo, vainqueurs des Masters 1000 de Miami et Madrid et invaincus sur gazon avec trois titres dont celui de Wimbledon, et Henri Kontinen et John Peers, 1 de la discipline, sacrés à l'Open d'Australie.

Forfaits 
Parmi les joueurs du top 10, on note les forfaits du Britannique Andy Murray (), blessé à la hanche, du Suisse Stanislas Wawrinka (), qui a mis un terme à sa saison pour se faire opérer du genou, du Serbe Novak Djokovic (), tenant du titre, qui a annoncé fin juillet mettre un terme à sa saison pour soigner une blessure au coude, et du Croate Marin Čilić () blessé aux adducteurs. Ces absences permettent respectivement à Yuichi Sugita, Kyle Edmund, Kevin Anderson et Daniil Medvedev d'intégrer directement le tableau principal du tournoi.

On note également les forfaits du Croate Ivo Karlović, de l'Espagnol Fernando Verdasco, du Français Gilles Simon, de l'Italien Fabio Fognini, du Luxembourgeois Gilles Müller, du Slovaque Martin Kližan, du Tchèque Tomáš Berdych et de l'Uruguayen Pablo Cuevas, respectivement remplacés par Frances Tiafoe, Jared Donaldson, Nikoloz Basilashvili, Chung Hyeon, Mikhail Youzhny, Donald Young, Ernesto Escobedo et Adrian Mannarino.

Pendant le tournoi

En simple 
Le Français Lucas Pouille (), éliminé d'entrée à Washington la semaine précédente, confirme son manque de confiance sur dur en étant à nouveau battu dès son premier match en 2 sets par Jared Donaldson (). John Isner () est également éliminé au  par Juan Martín del Potro () dans un duel de serveurs (24 aces pour l'Américain contre 9 pour l'Argentin). 

Dominic Thiem, tête de série 3, prend lui aussi la porte dès son entrée en lice au  face à Diego Schwartzman, dans une rencontre durant laquelle l'Autrichien a pourtant bénéficié de 4 balles de match et mené 5-2 dans la manche décisive avant de perdre les 5 jeux suivants. Au bénéfice d'une wild card, l'espoir canadien Denis Shapovalov () s'offre, quant à lui, Juan Martín del Potro () au  et rallie pour la première fois de sa carrière les 1/8 de finale d'un Masters 1000.

Gaël Monfils élimine au  Kei Nishikori au bout de 2 h 40 de jeu. Après avoir perdu la  (6-7), le Français est sous pression à 5-2 en faveur du Japonais. C'est alors qu'il aligne 5 jeux d'affilée pour remporter le  (7-5). À nouveau mené 3-5 dans l'ultime manche, il débreake et revient à égalité. Les deux hommes se départagent dans un tie-break où Gaël Monfils est d'abord mené 6 points à 2. Le Parisien écarte 4 balles de match pour revenir à 6-6. Une énième faute directe du Nippon permettra à Gaël Monfils de servir pour le match. Une seule occasion, la seule du match, lui suffit pour se propulser en 1/8 de finale.

Au total, 10 têtes de série sont éliminées après 2 tours. Le Canadien Milos Raonic, tête de série 6, perd d'entrée à domicile face à Adrian Mannarino, le Français Jo-Wilfried Tsonga, tête de série 8, est surpris de nouveau par Sam Querrey, comme à Wimbledon, le Belge David Goffin perd au second tour contre Chung Hyeon, l'Espagnol Pablo Carreño-Busta, tête de série 11, s'incline face à Kevin Anderson en deux sets et enfin l'Américain Jack Sock, tête de série 15, est éliminé par David Ferrer en 3 manches.

Contre toute attente, Rafael Nadal, tête de série 1, s'incline en 1/8 de finale contre Denis Shapovalov, 18 ans et . Il échoue donc à reprendre la tête du classement ATP occupée jusqu'alors par Andy Murray.

Le Canadien Denis Shapovalov défait Adrian Mannarino au terme de 3 sets en 1/4 de finale. À 18 ans et trois mois, il devient le plus jeune demi-finaliste de l'histoire des Masters 1000 de l'ATP. Ce beau parcours lui permet de grimper considérablement au classement ATP, en passant du  au  mondial.

La demi-finale entre Denis Shapovalov (18 ans) et Alexander Zverev (20 ans) est l'une des plus jeunes disputées en Masters 1000 avec seulement 19 ans de moyenne d'âge.

En double 
En double, Gaël Monfils et Benoît Paire, qui remplacent les Américains Steve Johnson et Sam Querrey, forfaits, font sensation alors qu'ils n'ont jamais joué ensemble et disputent rarement les compétitions en double. La paire tricolore se hisse en 1/4 de finale après avoir battu, notamment, Jamie Murray et Bruno Soares, têtes de série 3, où ils s'inclinent face à Rohan Bopanna et Ivan Dodig.

Lauréats 
L'Allemand Alexander Zverev remporte le  titre de sa carrière, le  consécutif en Masters 1000, après celui de Rome, en écartant en finale Roger Federer, certes diminué par une blessure au dos. Il s'agit de son  sacre de la saison.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Rohan Bopanna et Ivan Dodig. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2017) (tournoi féminin à Toronto)
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2017
Tennis masculin en 2017
Sport au Québec en 2017
Tennis en août 2017